Подорваново — название населённых пунктов:

Россия 
 Подорваново — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Подорваново — упразднённая деревня в Первомайском районе Ярославской области.